Анато́лий Дми́триевич Ко́нсулов (1924—1986) — , художник. Заслуженный архитектор УССР (1976).

Биография 
Родился 31 октября 1924 года в Киеве. Переехал в Одессу, где окончил среднюю школу. В 1947 году окончил Московский архитектурный институт. Через год получил диплом во Львовском политехническом институте. Работал руководителем группы архитекторов львовского отделения института «Дипромист». С 1952 года — член СА СССР. В 1972 году стал доцентом кафедры проектирования мебели и интерьера в Львовском институте прикладного и декоративного искусства.

Скончался 29 января 1986 года в Москве. Похоронен во Львове на Лычаковском кладбище.

Проекты 

 Жилой дом на углу улиц Городецкой и Ярослава Мудрого (1952, соавтор Ярослав Назаркевич).
 Жилые микрорайоны во Львове, застроены жилыми домами по типовым проектам.
 Гостиница «Львов» на проспекте Черновола, 5 (1965, соавторы Павел Конт, Людмила Нивин).
 Жилой дом на нынешней площади Петрушевича (1965—1967).
 Гостиница «Днистер» на улице Матейко (1970—1982; соавторы Людмила Нивин, Ярослав Масло).
 Комплекс Западного научного центра АН Украины на улице Научной. (1960—1973; соавторы Олег Радомский, Борис Кузнецов).
 Памятник Ивану Федорову (1977, соавторы Валентин Борисенко, Валентин Подольский).
 Проект реконструкции фонтана на площади Мицкевича. Скульптор Евгений Дзиндра.
 Памятник бойцам Первой конной армии (Олеско) — Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1978)
 Памятник Хотинским повстанцам 1919 года (Хотин)

Семья 
 жена — Муза Консулова
 дети — Наталья Консулова (архитектор)

Литература 
 Бірюльов Ю. О. Консулови // Енциклопедія Львова / За редакцією А. Козицького. — Львів: Літопис, 2010. — Т. 3. — С. 385—387. — ISBN 978-966-7007-99-7.
 Бірюльов Ю. О., Черкес Б. С. Творча спадщина архітекторів родини Консулових // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2012. — № 728. — С. 260—262.
 Ракочий Я. Архітектор А. Д. Консулов. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 1998. — № 358. — С. 256—260.
 Консулов Анатолій Дмитрович // Митці України: Енциклопедичний довідник / Упорядники: М. Г. Лабінський, В. С. Мурза. За редакцією А. В. Кудрицького. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. — 848 с. — ISBN 5-88500-042-5. — С. 315.
 Консулов Анатолій Дмитрович // Українська радянська енциклопедія. В 12-ти томах / За ред. М. Бажана. — 2-ге вид. — К.: Гол. редакція УРЕ, 1974—1985. — Т. 7. — С. 371.

Ссылки 
 Памятник бойцам Первой конной армии.

Члены Союза архитекторов СССР
Похороненные на Лычаковском кладбище